Мансанеда () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Тривес. Занимает площадь 114,59 км². Население 994 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Concello de Manzaneda

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе